Montefiore puede referirse a:

 Montefiore dell'Aso, localidad en la provincia de Ascoli, Italia;
 Montefiore Conca, localidad en la provincia de Rimini, Italia;
 Montefiore, localidad de la Argentina;
 (782) Montefiore, asteroide.